Anisotome flabellifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av George Simpson. 

Anisotome flabellifolia ingår i släktet Anisotome och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flabellifolia